Хадутейяха (устар. Хадутей-Яха) — река в России, протекает по Ямало-Ненецкому АО. Устье реки находится в 157 км по правому берегу реки Етыпур. Длина реки составляет 130 км.

Притоки 
Касияха (пр)
 46 км: без названия (лв)
 61 км: Нготояха (пр)
 69 км: Якудияха (пр)
Качысяяха (пр)
 77 км: Малейяха (пр)
 119 км: Хадутейяхатарка (пр)

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Нижнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Пур, речной подбассейн реки — подбассейн отсутствует. Речной бассейн реки — Пур.

Код объекта в государственном водном реестре — 15040000112115300057299.

Примечания 

Притоки Етыпура
Реки Пуровского района